XXIII. Zimske olimpijske igre održale su se u južnokorejskom gradu Pyeongchangu od 9. do 25. veljače 2018. godine.

Odluka o domaćinstvu 
Odluka o domaćinu donesena je u Durbanu 6. srpnja 2011. Konkurenti Pyeongchangu bili su njemački grad München i francuski Annecy. Pyeongchang je Zimskih olimpijskih igara pokušavao dobiti i za ZOI 2010. i 2014. godine no tih godina domaćini su bili Vancouver i Soči. Izborom Pyeongchanga kao domaćina, ovo su treće zimske olimpijske igre na tlu Azije. Prethodne dvije održane su u Japanu u Sapporo i Nagano.

Zastupljeni športovi 
Bilo je održano 102 natjecanja iz 15 disciplina u 7 športova.

Brojevi u zagradama označavaju koliko će biti natjecanja po disciplinama u kojima će se dijeliti medalje.

 Alpsko skijanje (11) 
 Biatlon (11)
 Bob (3)
 Brzo klizanje (14)
 Brzo klizanje na kratkim stazama (8)

 Hokej na ledu (2)
 Curling (3)
 Nordijska kombinacija (3) 
 Sanjkanje (4)
 Skeleton (2)

 Skijaški skokovi (4)
 Skijaško trčanje (3)
 Slobodno skijanje (10)
 Snowboarding (10)
 Umjetničko klizanje (5)

Borilišta

Alpensia klaster 
 Pyeongchang Olimpijski stadion - ceremonije otvaranja i zatvaranja Igara
 Alpensia stadion za skijaške skokove – skijaški skokovi, nordijska kombinacija, snowboarding (big air)
 Alpensia biatlon centar – biatlon
 Alpensia nordijski centar – skijaško trčanje, nordijska kombinacija
 Alpensia klizački centar – sankanje, bob i skeleton
 Olimpijsko selo
 Yongpyong boravište – alpsko skijanje (slalom, veleslalom)

Primorski klaster
Primorski klaster je smješten u gradu Gangneung:
 Gangneung unutarnji ledeni ring – curling
 Gangneung hokejaški centar – hokej na ledu (za muškarce)
 Športski kompleks za brzo klizanje Gangneung - brzo klizanje
 Ledena dvorana Gyeongpo – brzo klizanje na kratkoj stazi i umjetničko klizanje
 Sveučilišna arena Kwandong - hokej na ledu (za žene)

Samostalna borilišta
Bokwang Phoenix Park – skijanje slobodnim stilom i snowboard
Jungbong – alpsko skijanje (spust, super-G, i kombinacija)

Zemlje sudionice 
Ukupno 95 država je imalo barem jednog kvalificiranoga sportaša, od kojih 92 zemlje barem jednog koji se je natjecao. Šest država po prvi put nastupalo je na Zimskim olimpijskim igrama: Ekvador, Eritreja, Kosovo, Malezija, Nigerija i Singapur. Sportaši s Kajmanskih Otoka, te iz Dominike i Perua kvalificirali su se za natjecanje, međutim sva tri nacionalna olimpijska odbora vratila su svoja mjesta Međunarodnoj skijaškoj federaciji (FIS).

Po dogovoru sa Sjevernom Korejom, kvalificiranim sportašima iz ove zemlje dozvovljeno je proći kroz Korejsku demilitariziranu zonu kako bi nastupali na igrama u Južnoj Koreji. Dvije nacije također su zajedno marširale pod zastavom korejske unifikacije tijekom svečanosti otvaranja, a ženska ekipa u hokeju na ledu Ujedinjene Koreje natječe se pod odvojenim MOK-ovim kodom (COR); u svim ostalim sportovima postojat će posebno sjevernokorejska ekipa i posebno južnokorejska ekipa.

Dana 5. prosinca 2017. godine, MOK je objavio da je Ruski olimpijski odbor suspendiran zbog dopinga. Pojedinačni sportaši koji su se kvalificirali i mogu dokazati da ispunjavaju MOK-ova doping pravila, natjecat će se kao pod neutralnom zastavom Olimpijskih igara.

Raspored natjecanja

Tablica medalja 
Ukupno 30 zemalja osvojilo je medalje na ZOI 2018. godine, od toga najveći broj zlata osvojile su reprezentacije Norveške i Njemačke, ali ukupno najviše medalja osvojila je Norveška.

Popis deset najuspješnijih reprezentacija po sjajnosti osvojenih medalja.

Vidi još
 Hrvatska na Zimskim olimpijskim igrama 2018.

Izvori 

2018
Međunarodna višešportska natjecanja u Južnoj Koreji